Leopold II d'Àustria
 Leopold II del Sacre Imperi Romanogermànic, IX d'Àustria